Вільшанський район — район у Кіровоградській області
 Вільшанський район — район у Черкаській області,  ліквідований у 1959 році
 Вільшанський район — район у Куп'янській окрузі
 Вільшанський район — колишній район у Сумській окрузі
 Вільшанський район — район у Харківській окрузі